Сквер мыслителей (, , ) — сквер, посвященный дружеским отношениям между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном. Находится в Харькове, Украина.

Открытие 
В мае 2021 года было принято решение об установлении памятника на одной из центральных площадей города.

Сквер был открыт 23 октября 2021 года на улице Полтавский Шлях.

Скульптура 
Скульптором памятника является Сейфаддин Гурбанов, который назвал памятник «Древо жизни». В центре скульптуры стоит памятник Абаю Кунанбаеву, а по обе стороны памятники украинскому поэту Григорию Сковороде и азербайджанскому философу Мирза Фатали Ахундову.

См. также 
 Памятник Александру Невскому

Примечания 

Культура Украины
Культура Казахстана
Культура Азербайджана
Абай Кунанбаев
Мирза Фатали Ахундов
Памятники Харькова
Скверы Украины